Il singolare dell'Open 13 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo e ha battuto in finale Arnaud Boetsch 7-6, 7-6.

Teste di serie

  Michael Stich (quarti)
  Cédric Pioline (primo turno)
  Boris Becker (secondo turno)
  Marc Rosset (campione)

 Arnaud Boetsch (finale) 
 Carlos Costa (primo turno) 
 Amos Mansdorf (primo turno) 
 Alberto Berasategui (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open 13 1994
ATP Tour 1994